Сланци је насеље у градској општини Палилула, у Граду Београду. Према попису из 2011. било је 1783 становника.

Демографија 
У насељу Сланци живи 1383 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 39,8 година (39,0 код мушкараца и 40,7 код жена). У насељу има 400 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 4,43.

Ово насеље је у великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Палилулска насеља
Београдска насеља
Википројект географија/Насеља у Србији